Доли могу да буду:

 Доли (Дубровачко приморје), насеље у општини Дубровачко приморје, Република Хрватска

или

 Затон Доли, насеље у општини Стон, Република Хрватска
 Ђонта Доли, бивше насеље у општини Дубровачко приморје, Република Хрватска